La Final Four Zaragoza 1990 corresponde a la Final Four, semifinales y finales de la Copa de Europa de baloncesto, que en su edición del año 1990 se realizó en Zaragoza, España.

 Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza  - 17 y 19 de abril de 1990

Referencias 

1990
Eventos deportivos celebrados en Zaragoza
Deporte en España en 1990
Baloncesto en 1990